ЛГТ — трёхбуквенная аббревиатура. Имеет несколько значений.
 ЛГТ — ленинградский государственный театр
 ЛГТ — ЗАО Ломоносовский грузовой терминал
 ЛГТ — льдогенератор
 ЛГТ — ОАО Ленгипротранс